Dora's Fairytale Adventure ("La aventura del cuento de hadas de Dora" en Latinoamérica) es el primer episodio de la cuarta temporada de Dora, la exploradora y el episodio N° 77 de la serie estrenado en Estados Unidos el 24 de septiembre de 2004 y en Latinoamérica el 3 de diciembre del mismo año.

Trama 

Dora y Botas llegan a un bosque cerca de la tierra de los cuentos de hadas y conocen a la puerta del mismo lugar al que entrarán a conocer a los personajes que viven allí. Ambos dicen "Erase una vez", y conocen a Blanca nieves y los 7 enanos, Jack, el gigante y El hombre de jengibre. Botas le pregunta a Dora si los tres cerditos a los que conocen quieren jugar con él, entonces, después de acudir a la tierra de los cuentos de hadas, aparece una bruja, convertida en un árbol, quien le da una banana a Botas para que se la coma, pero luego de esto, cae en un sueño hechizado por el que le lanzó la bruja, hasta que éste se convierte en Botas Durmiente.

En este mismo lugar, Los 7 enanos le recuerdan a Dora que lo primero que tiene que hacer para romper el hechizo y salvar a Botas Durmiente es ir a la cueva del dragón a buscar el anillo, enseñarles a cantar a las rocas gigantes y finalmente, llegar al castillo a traerles la luna al rey y a la reina. Entonces, Dora les pregunta a los 7 enanos si se quedan a cuidar a Botas mientras viene en camino a buscar el anillo cuando regrese. Dora llega a la cueva del dragón y encuentra al dragón que está comiendo espagueti y en el interior, encuentra al anillo, quien la ayuda a romper el hechizo, pero Dora se lo pone y regresa al príncipe a la normalidad, ya que le cuenta que cuando vino la bruja, le lanzó un hechizo y lo convirtió en un dragón.

El príncipe le da a Dora una cajita musical a con la que les enseñará a tocar a las rocas gigantes, pero le avisa que si gira demasiado la caja, la manija se atorará. Dora encuentra al espejo mágico, quien le avisa que tiene que venir a despertar a Botas Durmiente antes de que caigan sus hojas y llega hasta llega donde está Mr. Ryan, avisándole que se encuentra malhumorado por no encontrar a su perrito, ya que ésta decide llevarlo a la casa de jengibre y ayudarlo a encontrarlo. 

Después cuando Dora llegó, tenía en la mano la caja de música que le dio el príncipe. Así, ella intentaba girar la manija, y cuando lo hacía, ya había logrado girarla más rápido y abrirla con facilidad. Ellos le enseñan a cantar a las rocas gigantes antes de que Mr. Ryan pudiera darle a Dora una bolsa con sol y avisarle que si abría la bolsa, el sol se escaparía y se iría volando porque dentro de ella está el sol y que debe llevarla al valle del invierno para convertirlo en primavera.

En camino al valle de la primavera, Dora se encuentra de nuevo con los tres cerditos y ésta les avisa que luego de terminarse la primera parte, irá al valle de invierno para convertirlo en primavera. Después, Dora llega al valle del invierno donde descubre que hacía mucho frío. La bruja llega y decide traer a su pandilla, entre una de ellas, están las bolas y hombres de nieve y las nubes de viento para detenerla e impedir que saque la bolsa de sol que le dio Mr. Ryan por haberlo ayudado a encontrar a su perrito y enseñarle a cantar a las Rocas Gigantes, pero Dora saca la bolsa de su mochila para convertir el invierno en primavera. Además, cuando la abrió, salió el sol y ellos comienzan a calentar las cosas y convertir todo el valle del invierno en el valle de la primavera. Antes de irse, la bruja ve que sus pandilleros, las bolas y hombres de nieve estaban a punto de derretirse al llegar la primavera. Más tarde, Dora termina de florecer el campo con la ayuda de su amigo, el Sol. 

Mientras tanto, salen los animales y le dan a Dora el cepillo para peinarse el cabello y le cuentan que si lo usaba, haría crecer su cabello más largo. Pero ellos le recuerdan que tiene que llevarlo al castillo donde están el rey y la reina a quienes le traerá la luna. 

Dora llega al castillo subiendo los escalones y se encuentra con el rey y la reina para explicarles que no se dará por vencida antes de poder despertar a Botas con un gran abrazo. Dora llama a sus amigos Benny, el toro, Isa, la iguana y Tico, la ardilla y los invita a darse un abrazo de grupo, pero al llegar al castillo y subir por las escaleras, ven que las cosas se salen de control cuando la bruja viene a hacerlas desaparecer. Dora tiene el cepillo que le dieron los animales para peinarse el cabello y les contó a Benny, Isa y Tico que si se lo seguía peinado más, los ayudaría a subir por él para llegar hasta ahí y venir a abrazarla. 

Todos encuentran a las estrellas exploradoras y también a la estrella Hada y las ayudan a formar las escaleras para que Dora pueda llegar al cielo donde se encuentra su compañera, la luna. Dora llega al cielo y conoce a su nueva amiga, la luna, y ésta le ordena que la traiga bajando de regreso al castillo y se la lleve al rey y a la reina.

Dora viene con la luna de regreso al castillo y se la trae al rey y a la reina. Entonces encuentran al Fiesta Trío aparecía volando con la música que venían tocando por todo el camino. Aún estaba la bruja del castillo afuera donde le preguntaba cómo le hizo para traerles la luna al rey y a la reina, y le explicó que lo primero que tenía que hacer para despertar a Botas y salvarlo del hechizo que le ha lanzado era encontrar el anillo que estaba en el interior de la cueva del Dragón, enseñarles a cantar las rocas gigantes, convertir el invierno en primavera y finalmente, traerles la luna. Además, la bruja pierde sus poderes y se va volando lejos. 

Mientras tanto, la reina le cuenta a Dora que nadie volverá a verla y entonces, el rey la convierte en la Princess Dora cambiando su vestimenta. 

El espejo viene en camino de regreso a avisarle a Dora que su última está empezando a caerse, y que si no llegaba a tiempo a despertar a Botas Durmiente, sería demasiado tarde. Dora trajo a los unicornios que llevaban el carruaje en el que paseará para llegar hasta donde estaba Botas, quien todavía seguía durmiéndose. Luego se va volando y pasa por el valle de la primavera, las rocas gigantes cerca del mismo lugar donde encontró el perrito de Mr. Ryan y la cueva del dragón donde encontró el anillo. Luego, la Princess Dora llega hasta la muralla donde se ve que Botas se quedó dormido a causa de la banana que se comió, y venía corriendo después de bajarse del carruaje a rescatarlo hasta que la última hoja que iba cayendo, pero cuando cayó del muro, Dora rompió por completo el hechizo y luego de esto, la pijama de Botas desapareció. 

El tiempo terminó y cuando Botas Durmiente despertó encontró a la Princess Dora, abrazándolo e imaginó que se había convertido en una princesa con el cabello largo y se dio cuenta de que su sueño se había vuelto realidad. Luego le dijo a Dora que estaba contento de que lo salvara y es así como los 7 enanos, lo felicitan y le cuenta que lo rescató. Luego de empezar a cantar, la Princess Dora y Botas Durmiente encontraron al Fiesta Trío en las habíchuelas mágicas de Jack tocando música y luego de esto, Dora le dijo a Botas que continuará con la vestimenta de la princesa que salvó a su mejor amigo de un sueño y apareció junto con Tico, encontrando a Mochila, quien había desaparecido a causa de la transformación que tuvo cuando pasó a convertirse en la Princess Dora. La puerta de la tierra de los cuentos de hadas le explicó a Dora que lo primero que tenía que hacer para romper el hechizo era despertar a Botas con un gran abrazo, y también que la bruja no volvía a aparecer en el mismo lugar donde le lanzó el hechizo y todos al final de la historia, vivieron felices para siempre. 

En la parte final del episodio, se encuentran a la Princess Dora y a Botas saliendo de la tierra de los cuentos de hadas, y Dora le explica a Botas que lo primero que hizo cuando despertó fue ver a la Princess Dora y Dora le contaba que lo primero que tenía que hacer también fue despertar a Botas Durmiente con un gran abrazo.

Parte final del episodio 
 En los créditos finales de la primera y segunda parte del episodio, se presenta la escena en la que aparecen Dora y la Estrella Hada para decirle que la convierta en una princesa.

Curiosidades 

La escena de la segunda parte del episodio en la que la Princesa Dora despierta a Botas Durmiente de un hechizo se parece a la del cuento de La bella durmiente donde la princesa toma un huso que hila la viejecita hasta que se le pincha el dedo y cae profundamente dormida.

Este episodio salió a la venta en DVD junto con los episodios La aventura pirata de Dora: Devuelvánnos nuestro tesoro y La danza al rescate el día 1 de noviembre de 2005.

Estrenos internacionales 

Episodios de la cuarta temporada de Dora, la exploradora
Episodios de televisión de 2004